Świętoszek – komedia Moliera
 Świętoszek – film z 1926 roku
 Świętoszek – film z 1984 roku